Депута́тська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 У місті Дніпро:
 Депутатська вулиця — вулиця в Амур-Нижньодніпровському районі
 Депутатська вулиця — вулиця у Новокодацькому районі.
 Депутатська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Депутатська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Депутатська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Депутатська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Депутатська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Депутатська вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиці